Подоро́жник () — род одно- и многолетних трав, реже полукустарников семейства Подорожниковые (Plantaginaceae). Насчитывает более 150 видов, распространённых по всему земному шару; многие из них считаются сорняками.

Распространение 
Подорожники растут в умеренных и субтропических поясах Европы, Азии, Африки и Америки. В бывшем СССР — около 30 видов. Наиболее известны: Подорожник средний (Plantago media), Подорожник большой (Plantago major) и Подорожник ланцетолистный (Plantago lanceolata) — многолетние травы. В Закавказье и Средней Азии встречается Подорожник песчаный (Plantago arenaria) — ветвящееся травянистое растение до 40 см высотой.

Подорожники встречаются вдоль дорог (отсюда и название), на сорных местах, пустырях, в степях, на лугах, песках.

Вдоль дорог растение встречается благодаря тому, что проходящие разносят его семена на вещах и подошвах обуви. Будучи занесен подобным образом в Америку, он получил у индейцев прозвище «след белого человека».

Ботаническое описание 

Многолетние и однолетние травы, изредка кустарнички, а на Тихоокеанских островах встречаются как травяные деревья.

Обычно имеют короткое корневище, усаженное тонкими шнуровидными корнями.

Листья собраны в прикорневую розетку, черешковые.

Цветоносы прямостоячие, безлиственные. У некоторых видов цветочный стебель ветвистый, облиственный. Цветки мелкие, невзрачные, собраны в густой конечный колос или головку.

Плод — многосемянная коробочка. Опыление происходит с помощью ветра.

Практическое применение 
Подорожник большой и подорожник блошиный — ценные лекарственные растения, введённые в культуру. Подорожники обладают кровоостанавливающим, противовоспалительным и ранозаживляющим действиями — известно, что листья этого растения (их необходимо предварительно разжевать или растолочь, чтобы пустили сок) прикладывают к ране для обеззараживания и скорейшего заживления. Лист подорожника может входить в состав некоторых сборов чая от кашля.

Семена подорожника яйцевидного (Plantago ovatum), произрастающего в Индии, Афганистане, Иране, в Средней Азии, в Закавказье, в Средиземноморском регионе и на Канарах используют для изготовления средства индийской медицины, известного под названием «исфагула», см. :en:Psyllium.

Зубчатые листья Подорожника оленерогого (Plantago coronopus) в ряде европейских стран используют как овощное растение и, выращивая его на огородах, готовят из него витаминные салаты.

Экология 
Несмотря на то, что подорожники — неприхотливые растения и зачастую являются сорняками, некоторые виды внесены в Красные книги: подорожник приморский (Plantago maritima) — в Красную книгу Липецкой области и Латвийской Республики, подорожник солончаковый (Plantago salsa) — в Красную книгу Ульяновской области, подорожник наибольший (Plantago maxima) — в Красную книгу Липецкой области, Республики Татарстан и Удмуртской Республики, подорожник Корнута (Plantago cornuti) — в Красную книгу Липецкой области и Республики Татарстан.

Биологические особенности 
Подорожники являются кормовыми растениями для многих видов бабочек, включая совок рода Agrochola, Caradrina, совок Conistra erythrocephala, Conistra rubiginosa, Diarsia dahlii, Eugnorisma glareosa, Euxoa ochrogaster, Orthodes crenulata, Perigrapha i-cinctum, Polymixis flavicincta, Protorthodes oviduca, Pseudorthodes vecors, Sideridis turbida, Spodoptera exigua, Syngrapha devergens, Syngrapha hochenwarthi, Xestia sexstrigata, медведиц рода Amata, Artimelia, Atlantarctia, Hyphoraia, Ocnogyna, медведицу бурую (Arctia caja), медведиц Borearctia menetriensi, Chelis simplonica, Coscinia bifasciata, Diacrisia sannio, Diaphora sordida, Dysauxes ancilla, Epatolmis caesarea, Epicallia villica, Eucharia festiva, Grammia quenseli, Parasemia plantaginis, Phragmatobia fuliginosa, Phragmatobia placida, Spilarctia glatignyi, Spilosoma urticae, металловидок Autographa mandarina и Autographa aemula, голубянок рода Candalides, волнянки Dicallomera fascelina, шашечниц рода Euphydryas, Melitaea, листовёрток Eupoecilia angustana, Falseuncaria degreyana, геликониды Euptoieta claudia, пяденицы Idaea muricata, нимфалид рода Junonia, Mellicta, жёлтого шелкопряда Lemonia philopalus, коконопряда Malacosoma franconicum, огнёвки Pyrausta despicatus.

Таксономия 
, 1753, Species Plantarum 1: 112.

Синонимы 
 , 1754, Gard. Dict. Abr. (ed. 4) vol. 3.

Виды 

По информации базы данных The Plant List, род включает 158 видов, некоторые из них:

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Подорожниковые
Флора Евразии
Лекарственные растения
Многолетние травы